Pollak är ett efternamn som bärs av bland andra:

 Burglinde Pollak (född 1951), östtysk mångkampare
 Egon Pollak (1879–1933), tjeckisk-tysk dirigent
 Karol Pollak (1859–1928), polsk elektrotekniker, entreprenör och uppfinnare
 Kay Pollak (född 1938), svensk filmregissör
 Kevin Pollak (född 1957), amerikansk skådespelare
 Mimi Pollak (1903–1999), svensk skådespelare och regissör

Tyska efternamn
Judiska efternamn